

Patronyme 

 Antonio Marín Muñoz (né en 1970), écrivain espagnol ;
 Ascensión Chirivella Marín ((1894-1980), avocate espagnole ;
 Carlos Marín (1968-2021), baryton espagnol et membre du groupe musical classique Il Divo ;
 Carolina Marín (1993-), joueuse espagnole de badminton ;
 Francisco Romero Marín (1915–1998), homme politique et militaire espagnol ;
 Gabriel Marín Sánchez (1994-), coureur cycliste costaricien ;
 Gladys Marín (1941-2005), femme politique chilienne ;
 Gustavo Marín (né en 1950), économiste et sociologue franco-chilien ;
 José Marín Sospedra ;
 
 Manuel Marín González (1949-2017), homme d'État espagnol ;
 Ruber Marín (1968-), coureur cycliste colombien ;
 Valentí Marín i Llovet

Divers 
 Commission Marín

Toponyme 

 Marín (Galice)
 Marín (Venezuela)